La Table des Marchand (An Daol Varchant en breton) est un vaste dolmen situé sur le site mégalithique de Locmariaquer (le Groh), dans le département français du Morbihan.

Propriété de l'État, le dolmen, dit aussi Table-des-Marchands, fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1889.

Toponymie 
Le site des mégalithes de Locmariaquer est situé sur la parcelle appelée Er Groh (qui peut se traduire par « la grotte ») ou  Er Groh vihan (« la petite grotte ») .

L'appellation toponymique locale de ce mégalithe est An Dol March'hand (littéralement table cheval allée, ce qui se traduit par « Table de l'allée du cheval »). Sa douteuse francisation en Table des Marchands par le peintre Jean-Baptiste-Joseph Jorand qui participe à la fouille en 1824, puis en Table des Marchand (parenthèse onomastique qui associe faussement ce dolmen à une famille Marchand), s'est imposée, notamment sous l'influence de l'inspecteur des Monuments historiques Prosper Mérimée qui a popularisé la traduction française erronée après sa visite des fouilles ouvertes à Locmariaquer et Carnac.

Histoire 
La construction du dolmen et du cairn remonte au début du IVe millénaire av. J.-C. ; la datation retenue se situe entre -3900 et -3800. Le monument a été utilisé pendant plusieurs siècles, avant de servir de carrière de pierres, notamment pour un théâtre gallo-romain tout proche, si bien que le cairn disparaît au début de l'ère chrétienne.

Les premières fouilles remontent à 1811, sous la direction du Comte Maudet de Penhouët, mais les objets qui furent alors découverts ont été perdus. À l’époque, le monument avait l'aspect d'une dalle plate reposant sur trois piliers. Il fut restauré en 1883, et à nouveau étudié et consolidé par Zacharie Le Rouzic, en 1937. Après les recherches de 1985 et la restauration de 1991, l'ensemble prend la forme d’un cairn. Un mur d'enceinte, un pavillon d’accueil et un circuit de visite sont finis d'être aménagés en 1992 sur le site mégalithique dont l'accès et la visite se font après paiement d'un droit d'entrée (près de  payantes et  gratuites en 2010).

Description 

À l'origine, le cairn à double parement mesure  sur , et 6 à  de hauteur. Il est maintenu par deux murailles circulaires maçonnées à sec, la seconde, de  à  de diamètre, tangente au mur extérieur au niveau de l'entrée. Il adopte le modèle ramassé à plan subcirculaire caractéristique du mégalithisme armoricain.

Ce cairn protège une tombe à couloir complétée par une chambre funéraire, l’ensemble formant. D’une orientation nord-sud, le tertre actuel est long d'environ . Le couloir une longueur de  pour une hauteur à l’entrée de  (orientée au sud-est, vers l'entrée du golfe du Morbihan) ; la chambre polygonale a une hauteur de .

En 1994, les fouilles d'une équipe d'archéologues dirigée par Jean L'Helgouac'h ont mis au jour 19 fosses de calage correspondant à une ligne de stèles alignées sur , en décroissant vers le nord. La stèle la plus grande correspond au grand menhir brisé, la plus petite à la dalle de chevet qui constitue le fond de la chambre funéraire de la Table des marchand. Ces stèles ont été débités pour servir en réemploi dans les monuments mégalithiques de Locmariaquer. Une de ces stèles demeurée dans sa position d'origine, est ainsi devenue la dalle de chevet de la Table des Marchand, appelée la « stèle aux crosses ». La fosse de calage et les traces d'érosions montrent en effet que cette dalle a été érigée à ce même emplacement en plein air durant près de cinq siècles.

Les deux faces de la « stèle aux crosses »  en grès ladère sont ornées de gravures. Sur son dos, est gravé un double arc radié (arc-en-ciel), une figure quadrangulaire (une terre ou une habitation) et une portion de disque représentant, selon Cassen, le ciel, l'habitat-monde et un bateau. La face interne de la chambre représente, selon l'interprétation du préhistorien  C.-T. Le Roux une déesse-mère à la chevelure rayonnante et sous forme humaine schématisée en écusson. Cet écusson présente quatre registres de crosses, symétriquement opposées, symboles de pouvoir orientées à gauche et symétriquement. La face externe est non visible. L’ensemble du mégalithe a été construit par la suite, à partir et autour de cette première stèle qui fait face à la rivière d'Auray. Les crosses étant un augmentatif de puissance, elles délivrent probablement un message d'avertissement à l'attention de ceux qui abordent la presqu'île.

La seconde dalle de couverture constitue le plafond de la chambre ; elle mesure  de long, 4 de large et 0,80 d’épaisseur, son poids est estimé à . Cette dalle en orthogneiss est ornée d’une hache emmanchée (avec sa lame triangulaire insérée sur un manche crossé (à extrémité recourbée), et muni d'une lanière de préhension), d’une crosse superposée par la crosse de la hache et, dans la partie inférieure, du train avant d'un caprin, caractérisé par un mufle large, la nuque courte, l'échine droite et la croupe anguleuse. C’est une partie d’un bloc tabulaire cassé (issu d'une stèle à côté du grand menhir, dressée en troisième position dans l'alignement) dont une autre partie a été transportée par voie maritime sur le tumulus de Gavrinis, distant d'environ 5 kilomètres (on retrouve sur la dalle de couverture les cornes et l'échine du caprin, ainsi qu'un bovidé avec ses encornures parallèles se terminant de manière divergent, et au-dessus un cachalot), et l’autre sur le tumulus d'Er Grah situé juste à quelques mètres de la Table des Marchand, car les motifs de décoration se complètent parfaitement.

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Collectif, Toute l’histoire de Bretagne, Skol Vreizh, Morlaix, 1997, 
 Jean L'Helgouac'h, Locmariaquer, éditions Jean-Paul Gisserot, Plouedern, 1994,

Articles connexes 
 Dolmen
 Allée couverte
 Locmariaquer
 Grand menhir brisé d'Er Grah
 Alignements de Carnac

Cairn monument historique dans le Morbihan
Monument historique classé en 1889
Site mégalithique à Locmariaquer